

Избранное кино

Мировое кино 
 «Большие манёвры» / Les Grandes Manoeuvres, Франция (реж. Рене Клер)
 «Бунтарь без причины» / Rebel without a Cause, США (реж. Николас Рэй)
 «Всё, что дозволено небесами» / All That Heaven Allows, США (реж. Дуглас Сирк)
 «Девдас» / Devdas, Индия (реж. Бимал Рой)
 «Женские сны» / Kvinnodröm, Швеция (реж. Ингмар Бергман)
 «Зуд седьмого года» / The Seven Year Itch, США (реж. Билли Уайлдер)
 «К востоку от рая» / East of Eden, США (реж. Элиа Казан)
 «Лола Монтес» / Lola Montes, Франция-ФРГ (реж. Макс Офюльс)
 «Марти» / Marty, США (реж. Делберт Манн)
 «Мошенники» / Il bidone, Италия (реж. Федерико Феллини)
 «Мужские разборки» / Du rififi chez les hommes, Франция (реж. Жюль Дассен)
 «Наполеон: Путь к вершине» / Napoleon, Франция (реж. Саша Гитри)
 «Невыносимый господин Болтун» / L’Impossible Monsieur Pipelet, Франция (реж. Андрэ Юнебель)
 «Неприятности с Гарри» / The Trouble with Harry, США (реж. Альфред Хичкок)
 «Ночь охотника» / The Night Of The Hunter, США (реж. Чарльз Лоутон)
 «Песнь дороги» / পথের পাঁচালী, Индия (реж. Рей Сатьяджит)
 «Плохой день в Блэк Роке» / Bad Day at Black Rock, США (реж. Джон Стёрджес)
 «Подруги» / Le Amiche, Италия (реж. Микеланджело Антониони)
 «Поймать вора» / To Catch a Thief, США (реж. Альфред Хичкок)
 «Поцелуй убийцы» / Kiss Of A Killer, США (реж. Стэнли Кубрик)
 «Путешествие к началу времён» / Cesta Do Praveku, Чехословакия (реж. Карел Земан)
 «Слово» / Ordet, Дания (реж. Карл Дрейер)
 «Тарантул» / Tarantula, США (реж. Джек Арнольд)
 «Улыбки летней ночи» / Sommarnattens leende, Швеция (реж. Ингмар Бергман)
 «Целуй меня насмерть» / Kiss Me Deadly, США (реж. Роберт Олдрич)
 «Человек с золотой рукой» / The Man With The Golden Arm, США (реж. Отто Премингер)

Советское кино

Фильмы Азербайджанской ССР 
 Бахтияр, или Любимая песня (реж. Лятиф Сафаров)
 Встреча (реж. Тофик Тагизаде)

Фильмы Белорусской ССР 
 Белорусский концерт (реж. Пётр Василевский, Владимир Стрельцов)
 Зелёные огни (реж. Иосиф Шульман, Сергей Сплошнов)
 Нестерка (реж. Александр Зархи)

Фильмы Грузинской ССР 
 Лурджа Магданы (реж. Тенгиз Абуладзе и Резо Чхеидзе)
 Они спустились с гор (реж. Нико Санишвили)

Фильмы РСФСР 
 В квадрате 45 (реж. Юрий Вышинский)
 Весенние голоса (реж. Эльдар Рязанов, Сергей Гуров)
 Гость с Кубани (реж. Андрей Фролов)
 Два капитана (реж. Владимир Венгеров)
 Двенадцатая ночь (реж. Ян Фрид)
 Дело Румянцева (реж. Иосиф Хейфиц)
 Доброе утро (реж. Андрей Фролов)
 Княжна Мери (реж. Исидор Анненский)
 Ляна (реж. Борис Барнет)
 Максим Перепелица (реж. Анатолий Граник)
 Неоконченная повесть (реж. Фридрих Эрмлер)
 Овод (реж. Александр Файнциммер)
 Отелло (реж. Сергей Юткевич)
 Первый эшелон (реж. Михаил Калатозов)
 Попрыгунья (реж. Самсон Самсонов)
 Солдат Иван Бровкин (реж. Иван Лукинский)
 Судьба барабанщика (реж. Виктор Эйсымонт)
 Сын (реж. Юрий Озеров)
 Чужая родня (реж. Михаил Швейцер)

Фильмы Украинской ССР 
 Белый пудель (реж. Марианна Рошаль и Владимир Шредель)
 Матрос Чижик (реж. Владимир Браун)

Фильмы совместных производителей

Двух киностудий, а также двух союзных республик 
 Крушение эмирата (реж. Владимир Басов и Латиф Файзиев)

Лидеры проката 
 Укротительница тигров (реж. Надежда Кошеверова и Александр Ивановский) — 2 место, 36 720 000 зрителей
 Неоконченная повесть (реж. Фридрих Эрмлер) — 9 место, 29 320 000 зрителей

Персоналии

Родились 
 1 января — Сергей Сосновский, советский и российский актёр театра и кино.
 18 января — Кевин Костнер, американский актёр, продюсер, режиссёр и музыкант.
 9 марта — Орнелла Мути, итальянская киноактриса.
 19 марта — Брюс Уиллис, американский киноактёр, продюсер, музыкант, один из самых высокооплачиваемых актёров Голливуда.
 22 марта — Лена Олин, шведская актриса.
 29 апреля — Лариса Удовиченко, советская и российская киноактриса. 
 27 июня — Изабель Аджани, французская киноактриса.
 9 июля — Джимми Смитс, американский актёр.
 22 июля — Уиллем Дефо, американский актёр.
 4 августа — Билли Боб Торнтон, американский актёр и режиссёр.
 19 августа — Питер Галлахер, американский актёр, музыкант и писатель.
 21 августа — Сергей Сельянов, советский и российский режиссёр и продюсер.
 24 сентября — Александр Баширов, советский и российский актёр театра и кино, режиссёр.
 15 октября — Таня Робертс, американская киноактриса.
 10 ноября — Роланд Эммерих, американский режиссёр немецкого происхождения.
 13 ноября — Вупи Голдберг, американская киноактриса.

Скончались 
 7 апреля — Теда Бара, американская актриса, звезда немого кино.
 5 августа — Кармен Миранда, бразильская и американская певица и актриса.
 30 сентября — Джеймс Дин, американский актёр.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР